Pécs beschreibt:

 die ungarische Stadt, siehe Pécs
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Pécs
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Pécs

Siehe auch:

 Universität Pécs